Batik steht für

 Batik, ein Textilfärbeverfahren 
 Batik (Software), eine Software

Batik ist der Familienname folgender Personen:

 Roland Batik (* 1951), österreichischer Pianist, Komponist, Jazz-Musiker und Klavierpädagoge